Il Campionato argentino di rugby a 15 1984 fu vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione dell'Unión Entrerriana de Rugby.

Contesto 
 Nel 1984 la selezione del Sudamérica XV effettua il suo ultimo tour in Sudafrica.

 L'Unione di Buenos Aires si è aggiudicata anche il "campionato juvenil" argentino.

Tabellone

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Interzonale

Semifinali

Finale 3-4 posto

Finale

Collegamenti esterni